Реактивна тяга — сила, що виникає в результаті взаємодії двигунної установки зі струмом рідини чи газу, що витікає з сопла.
 Реактивна тяга — балка кріплення заднього моста, що з'єднує його з рамою у вантажівок, автобусів і причепів з пневмопідвіскою.